Thal (frühere Schreibweise von Tal) ist ein Name von Ortsteilen oder Orten in deutschsprachigen Ländern und im Elsass (Frankreich).

Orte, welche die heutige Schreibweise Tal verwenden, sind dort aufgelistet.

Deutschland

Bayern 
 Thal bei Grünbach, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Thal bei Nehaid, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Thal bei Schiltern, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Thal I, Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Thal II, Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Thal (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim
 Thal (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land
 Thal (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim
 Thal (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Thal (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Thal (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau
 Thal (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding
 Thal (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Thal (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Thal (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut
 Thal (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting
 Thal (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim
 Thal (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim
 Thal (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu
 Thal (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Thal (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu
 Thal (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu
 Thal (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein
 Thal (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding
 Thal (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Thal (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising
 Thal (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu
 Thal (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut
 Thal (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Thal (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Thal (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut
 Thal (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Thal (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Thal (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Thal (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding
 Thal (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut
 Thal (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein
 Thal (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen
 Thal (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein
 Thal (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Thal (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Thal (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau
 Thal (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen
 Thal (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu
 Thal (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Thal (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Thal (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau
 Thal (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Thal (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Thal (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Vöhringen), Ortsteil der Stadt Vöhringen, Landkreis Neu-Ulm
 Thal (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Thal (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Thal (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Thal (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham

Weitere Länder 
 Niedersachsen
 Thal (Bad Pyrmont), Ortsteil der Stadt Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Nordrhein-Westfalen
 Thal (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis
 Thal (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis
 Thal (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Thal (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis
 Rheinland-Pfalz
 Thal (Altenkirchen), Ortsteil der Stadt Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen
 Thüringen
 Thal (Reichstädt), Ortslage im Ortsteil Frankenau der Gemeinde Reichstädt, Landkreis Greiz
 Thal (Ruhla), Ortsteil der Stadt Ruhla, Wartburgkreis

sowie:
 Haus Thal, Wasserburg an der Sülz bei Immekeppel, Nordrhein-Westfalen

Österreich 
 Thal (Steiermark), Marktgemeinde in der Steiermark

Gemeindeteile:
 Kärnten:
 Thal (Gemeinde Köttmannsdorf), Ortschaft von Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land

 Niederösterreich
 Thal (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald
 Thal (Gemeinde Hafnerbach), Katastralgemeinde von Hafnerbach
 Thal (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Thal (Gemeinde Muggendorf), Ortschaft von Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Thal (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis
 Thal (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Lenzing), Ortschaft der Gemeinde Lenzing, Bezirk Vöcklabruck
 Thal (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil der Ortschaft Kleingaisbach, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis
 Thal (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen
 Thal (Gemeinde Thalheim), Ortschaft von Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land
 Thal (Gemeinde Raab), Ortschaft in der Gemeinde Raab, Bezirk Schärding
 Thal (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg
 Thal (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde Sigharting), Ortschaft in der Gemeinde Sigharting, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Thal (Gemeinde St. Marien), Ortschaft der Gemeinde St. Marien, Bezirk Linz-Land
 Thal (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Steiermark
 Thal (Gemeinde Turnau), Ortschaft von Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag

 Tirol
 Thal (Gemeinde Assling), Katastralgemeinde von Assling
 Thal (Gemeinde Obsteig), Weiler bei Obsteig

 Vorarlberg
 Thal (Gemeinde Sulzberg), Katastralgemeinde von Sulzberg

Schweiz 
 Bezirk Thal, Bezirk des Kantons Solothurn
 Thal-Gäu, Amtei im Kanton Solothurn
 Thal SG, politische Gemeinde und Ortschaft im Kanton St. Gallen

Belgien 
 Schloss Thal in Kettenis

Frankreich 
 Thal-Drulingen, Gemeinde im Département Bas-Rhin im „Krummen Elsass“
 Thal-Marmoutier, Gemeinde im Département Bas-Rhin, südlich von Saverne

Siehe auch 

 Thal, zu Ortsnamen anderer Wortherkunft
 Thale, eine Stadt in Sachsen-Anhalt

Siedlungsname